Antwi ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Antwi-Adjei (* 1994), ghanaisch-deutscher Fußballspieler
 John Asare-Antwi (* 1935), ghanaischer Sprinter
 Martin Owusu-Antwi (* 1995), ghanaischer Sprinter
 Pia Amofa-Antwi (* 1995), deutsche Schauspielerin und Fußballspielerin
 Sean Safo-Antwi (* 1990), ghanaisch-britischer Sprinter